

Nom commun 

Picavet est probablement un mot picard, ou wallon, mais son étymologie n'a pas encore été établie. Godefroy et Dauzatdonnent, sur base de textes du , la signification de « fagot », mais le mot est déjà utilisé comme patronyme au moins deux siècles plus tôt. Il est donc permis de penser qu'un certain type de fagot a été nommé après une personne nommée Picavet.

 Un picavet (du nom de son inventeur Pierre Picavet) est aussi un assemblage auto-stabilisé supportant un appareil photo pouvant être suspendu à un ballon ou à un cerf-volant.

Patronyme

Emmanuel Picavet, philosophe français (né en 1966), professeur à l'université de Franche-Comté puis à la Sorbonne, frère de Muriel Picavet (ép. Kan), juriste (née en 1973) et fils de Geneviève et Bernard Picavet, pianistes (nés l'un et l'autre en 1943), formant un duo de piano basé à Paris (le "duo Picavet"), ayant enregistré de nombreux disques de musique classique et romantique.
François Picavet (1851 -1921), philosophe, professeur à la Sorbonne, traducteur et spécialiste de Kant, également spécialiste de la philosophie du Moyen Âge et des Idéologues.
Pierre Picavet (1892-1973), ingénieur, pionnier du cervolisme, aérostier pendant la Première Guerre mondiale et inventeur du système de suspension couramment utilisé en photo cervolisme qui porte son nom.
 Christine Picavet, (1951), peintre animalier franco-américaine.

Notes et références